Le sigle BSCM peut désigner :
 la congrégation des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre ;
 le programme Bachelor Honours in Science of Management de l'École supérieure de commerce de Montpellier ;
 l'acronyme en langue anglaise Binary Synchronous Communications Module.

Références